Penenirmus är ett släkte av insekter som beskrevs av Clay och Richard Meinertzhagen 1938. Penenirmus ingår i familjen fjäderlöss. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Fjäderlöss
Penenirmus